Skuta je lahko:

 Skuta - mlečni izdelek
 Skuta - 2532 m visoka gora v Kamniško-Savinjskih Alpah

Zunanje povezave